Chinese Volleyball League 2004-2005 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2004-2005 – torneo di pallavolo maschile